Геннадий Я́ковлев: Яковлев, Геннадий Николаевич (1936-2007) — российский математик, проф. МФТИ.
 Яковлев, Геннадий Павлович (род. 1938) — российский ботаник, ректор Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии.